Adolphus FitzGeorge (1846-1922) – ammiraglio inglese
 George FitzGeorge (1843-1907) – ufficiale inglese